Wanda Nowak-Dubieńska (1895-1968) – polska sportsmenka
 Wanda Nowak (ur. 1913) – austriacka lekkoatletka, olimpijka
 Wanda Nowak – polska pedagog, dydaktyk, prof. dr hab.
 Wanda Bobrowska-Nowak – polska pedagog i psycholog, prof. dr hab.
 Wanda Nowak – polska agronom, prof. dr hab.